Ioujny peut désigner l'Île Ioujny.

Patronymes 
Ioujny (masculin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Mikhaïl Ioujny (1982-), tennisman russe.

Patronyme russe